Catriló kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Catriló, kommun, La Pampa, 
 Catriló (kommunhuvudort i Argentina), La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar